Toto je seznam měst v Senegalu.

Seznam je řazen podle počtu obyvatel a obsahuje města s populací nad 10 000.

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

 
Senegal
města